Atlético Petróleos do Huambo, também chamado de Petro do Huambo, é um clube de futebol de Angola. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2008.

Foi o campeão do Gira Angola - Segunda Divisão Angolana de Futebol de 1980.

História 
O clube surgiu em 1955 com o nome Atlético de Nova Lisboa; em 5 de janeiro de 1980 o clube funde-se com uma agremiação futebolística chamada Desportivo Sonangol do Huambo para dar origem ao Atlético Petróleos do Huambo.

Clubes de futebol de Angola